Народњаци могу бити:

 Народњаци (политика), назив за припаднике народњачких (популистичких) странака и покрета.
 Српска народна музика, новокомпонована народна музика народа у бившој Југославији.

Види још 
 Народ (вишезначна одредница)